Алексе́й Миха́йлов:
 Михайлов, Алексей Александрович (1918—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Михайлов, Алексей Дмитриевич (1902—1938) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Черниговского обкома КП(б)У.
 Михайлов, Алексей Иванович (1936—2000) — российский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ, судья всесоюзной категории.
 Михайлов, Алексей Михайлович (Алеко Юзыкайн; 1943—2004) — марийский советский и российский писатель, журналист, общественный деятель.
 Михайлов, Алексей Сергеевич (1926—1993) — заслуженный художник РСФСР.
 Михайлов, Алексей Эдуардович (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Михайлов, Алексей Юрьевич (род. 1963) — российский экономист; депутат Государственной думы.